|}

Die Bahnstrecke Riga–Jelgava ist eine Bahnstrecke in Lettland. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von rund 43 km und ist durchgehend elektrifiziert. Die Strecke ist durchgehend doppelspurig ausgebaut und ist gleichzeitig eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Lettland. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist Latvijas dzelzceļš.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1868 eröffnet und 1894 verstaatlicht.

Betrieb heute 
Es verkehren 23 Zugpaare pro Tag auf der gesamten Strecke (Stand: Dezember 2013). Personenzüge dürfen durchgehend mit 100 km/h verkehren und Güterzüge mit 80 km/h.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Lettland